Selinus (Laconia), een voormalig dorp in Laconië, Griekenland
 Selinus (Cilicië), een voormalige stad in Klein-Azië, thans in Turkije
 Selinunte of Selinous, in het Latijn Selinus, een stad op Sicilië, Italië
 Beleg van Selinus in 409 v.Chr.